Потоцкий — польская фамилия.

Известные носители 
 Потоцкие — шляхетский, позднее графский польский род.

А 
 Потоцкий, Адам Юзеф (1822—1872) — польский аристократ, один из создателей консервативной партии.
 
 
 
 
 Потоцкий, Артур Станислав (1787—1832) — польский аристократ, наполеоновский офицер, родоначальник кшешовицкой линии Потоцких.

Б 
 Потоцкий, Болеслав Станиславович (1805—1893) — церемониймейстер, действительный статский советник, общественный деятель.

В 
 Потоцкий, Вацлав (1621—1696) — польский поэт, сатирик, моралист, создатель эпических произведений. 
 Потоцкий, Валентин (Гер-Цедек) (ок. 1720—1749) — польский дворянин, перешедший из католичества в иудаизм и сожжённый в Вильно по приговору церковного суда.
 Потоцкий, Винцент (1740—1825) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, генерал-лейтенант, староста, коллекционер произведений искусства.

Г 
 Потоцкий, Генрих Родригович (1868—1958) — граф, польский политик, депутат Государственной думы I созыва от Келецкой губернии.

Д 
 Потоцкий, Джон (1762/1764—1824) — первый подданный Российской империи в Австралии, прибывший на Тасманию в качестве осужденного.
 Потоцкий, Доминик (1646—1683) — государственный деятель Речи Посполитой, староста хмельницкий.

Е 
 Потоцкий, Ежи (1889—1961) — польский граф, дипломат, ротмистр кавалерии, сенатор и землевладелец.

И 
 Потоцкий, Игнацы (1741—1809) — государственный деятель Речи Посполитой, польский магнат, политик, патриотический деятель, журналист и писатель. 
 Потоцкий, Иван Осипович (1761—1815) — граф, тайный советник, почётный член Императорской Академии наук.
 Потоцкий, Иоахим Кароль (1725—1791) — польский магнат, староста, подчаший, генерал-поручик.
 Потоцкий, Иосиф Альфредович (1862—1922) — член Государственной думы Российской империи I созыва, польский землевладелец, путешественник, коллекционер книг, австрийский камергер.

К 
 Потоцкий, Кшиштоф (ок. 1600—1675) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подчаший, маршалок Литовского Трибунала.

Л

М 
 Потоцкий, Мечислав (1799—1878) — польский аристократ, магнат и авантюрист. 
 Потоцкий, Михаил (ок. 1660—1749) — государственный деятель Речи Посполитой, маршалок, воевода.

Н

О 
 Потоцкий, Олег Иосифович (род. 1929) — советский актёр.

П 
 
 Потоцкий, Панталеон (1817—1846) — польский дворянин, повстанец.

Р 
 Потоцкий, Роман (1851—1915) — польский аристократ, депутат Галицийского сейма.

С 
 Потоцкий, Северин Осипович (1762—1829) — граф, действительный тайный советник, сенатор, попечитель Харьковского учебного округа.

Т 
 Потоцкий, Теодор (1738—1812) — польский магнат, генерал-майор, воевода, староста.

Ф 
 Потоцкий, Феликс Казимир (1630—1702) — военный и политический деятель Речи Посполитой, воевода киевский, гетман, каштелян.
 Потоцкий, Фёдор Павлович (1664—1738) — граф, примас польский, архиепископ Гнезненский, сенатор Польского королевства.
 Потоцкий, Фома Михайлович (1809—1861) — граф, экономист и публицист.

Ю

Я 
 
 
 Потоцкий, Януш (1616/1618—1675/1676) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, польский магнат, ротмистр, каштеляни воевода.



См. также 
 Патоцкий, Олег Анатольевич